Niemcy:
 Rüber – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mayen-Koblenz

Osoby:
 Eva Rueber-Staier – austriacka aktorka
 Hans Rueber zu Pixendorf – austriacko-węgierski generał